Frenkel puede referirse a:
 Alexander Frenkel
 Diego Frenkel
 Noemí Frenkel
 Yakov Frenkel (en)
 el defecto Frenkel
 Frenkel exciton, nombrado así por el físico Yakov Frenkel.